Ладинский ярус (ладин, ) — верхний ярус среднего отдела триасового периода мезозойской эры. Соответствует ладинскому веку, продолжавшемуся от ≈242 до ≈237 млн лет назад.

Назван австрийским геологом Александром Биттнером в 1892 году в честь ладинов — народа, проживающего в восточной части Швейцарии и Южном Тироле.

В типовом разрезе ладинский ярус представлен мергелями с цефалоподами и прослоями вулканических туфов, переходящими по простиранию в доломиты и рифовые известняки с кораллами и диплопорами. Широко распространён на Восточно-Европейской платформе, а также в Западной Европе, Средней Азии, Малой Азии, Северной Америке и Дальнем Востоке.

Примечания

Ссылки 
 

Триасовый период
Геологические ярусы